Keller András (1925–1999) – biofizikus
 Keller András (1960) – hegedűművész